Shawn Szydlowski (né le  à Saint Clair Shores, dans l'état du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur évoluant depuis la saison 2007-2008 avec les Otters d'Érié dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il connait sa meilleure saison en 2009-2010 alors qu'il récolte 48 points en 65 parties.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 ||Otters d'Érié ||LHO ||66 ||9 ||16 ||25 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Otters d'Érié ||LHO ||61 ||23 ||23 ||46 ||80 ||5 ||3 ||0 ||3 ||14
|-
|2009-2010 ||Otters d'Érié ||LHO ||65 ||21 ||27 ||48 ||90 ||4 ||1 ||4 ||5 ||2
|- 
|2010-2011 ||Otters d'Érié ||LHO ||66 ||41 ||37 ||78 ||79 ||7 ||2 ||5 ||7 ||14
|-
|2010-2011 ||Pirates de Portland ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Americans de Rochester || LAH ||53 ||0 ||8 ||8 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Gladiators d'Atlanta || ECHL || 6|| 1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Americans de Rochester || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Brahmas de Fort Worth || LCH ||45 ||10 ||16 ||26 ||41 ||7 ||2 ||4 ||6 ||12
|-
|2013-2014 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||63 ||11 ||15 ||26 ||46 ||11 ||6 ||5 ||11 ||4
|-
|2014-2015 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||57 ||38 ||36 ||74 ||50 ||8 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2014-2015 || Senators de Binghamton || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015|| Monsters de Cleveland || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015||  Admirals de Norfolk || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||62 ||25 ||50 ||75 ||82 ||16 ||10 ||9 ||19 ||15
|-
|2016-2017 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||50 ||25 ||41 ||66 ||94 ||10 ||2 ||7 ||9 ||4
|-
|2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH ||7 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||64 ||31 ||48 ||79 ||76 ||17 ||4 ||13 ||17 ||16
|-
|2018-2019 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||59 ||19 ||36 ||55 ||80 ||6 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2019-2020 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||55 ||15 ||41 ||56 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 35 || 4 || 25 || 29 || 55 || 9 || 2 || 9 || 11 || 4

Notes et références 

Naissance en août 1990
Naissance à Saint Clair Shores
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Gladiators d'Atlanta
Joueur des Komets de Fort Wayne
Attaquant de hockey sur glace